Lennon () — изданный на четырёх компакт-дисках бокс-сет с песнями Джона Леннона, выпущенный в 1990 году, в ознаменование 50-летия рождения Леннона. Бокс-сет включает в себя большинство песен Леннона времён его сольной карьеры.

Набор песен, включенных в бокс-сет, скомпонован известным специалистом по истории The Beatles, Марком Льюисоном, и охватывает практически все изданные только на синглах песни Леннона, а также его альбомы от Live Peace in Toronto 1969 to Menlove Ave.

Бокс-сет Lennon, который не попадал в чарты ни в Великобритании, ни в США, был удалён из каталога изданий Леннона в конце 1990-х годов.

Список композиций 
Автор всех песен — Джон Леннон, кроме указанных особо.

Диск 1 

 Примечание:
 «Give Peace a Chance»: первоначально как авторы указаны Леннон — Маккартни; в 1990-е авторство было изменено по решению Йоко Оно — как единственный автор был указан Джон Леннон.

Диск 2

Диск 3 

 Примечание: Треки 17—19 записаны на концерте Элтона Джона в Madison Square Garden 28 ноября 1974.

Диск 4 

 Примечание:
 «Every Man Has a Woman Who Loves Him»: первоначально выпущена на альбоме Double Fantasy с ведущим вокалом Йоко Оно; в данном сборнике — версия с ведущим вокалом Джона Леннона, впервые изданная в 1984.

Примечания

Ссылки 
 Lennon at Graham Calkin’s Beatles Pages

Альбомы, спродюсированные Джоном Ленноном
Альбомы, спродюсированные Филом Спектором
Альбомы, спродюсированные Йоко Оно
Альбомы, спродюсированные Джеком Дугласом
Альбомы, опубликованные посмертно
Альбомы на английском языке
Сборники Джона Леннона
Сборники 1990 года
Сборники Parlophone
Сборники EMI Records
Сборники Capitol Records
Сборники на английском языке
Бокс-сеты Джона Леннона